Наде́жда Ви́кторовна Петро́ва (род. 8 июня 1982 года, Москва, СССР) — российская теннисистка; победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2010, Открытый чемпионат Франции-2012); бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана (оба — 2007) в составе сборной России; бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге.

На юниорском уровне была также третьей ракеткой мира; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-1998); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-1999); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-1999); финалистка одиночного турнира Orange Bowl (1998).

Общая информация 
Надежда родилась в семье спортсменов. Отец Виктор был метателем молота, мать Надежда Ильина — бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года в эстафете 4×400 м. Мать Надежды погибла в автокатастрофе в 2013 году.

Играть в теннис начала в возрасте восьми лет. В 12 лет вместе с родителями уехала из России, сначала в Египет, а затем в Польшу. Позже Петрова переехала в Нидерланды, где работала с тренером Гленом Шаапом.

Россиянка открыла в США собственную компанию под названием Petrova Dream Team. Планирует вести благотворительные акции в помощь детям. Возможно, займётся разработкой линии теннисной одежды.

11 января 2017 года Надежда Петрова объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Награды
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).

Взгляды
Высказывалась в поддержку легализации однополых браков и возможности усыновления детей гей-парами.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Петрова обратила на себя внимание уже на юниорском уровне. В 1998 году она стала победительницей Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде среди девушек. В финале она обыграла Елену Докич. В том же сезоне она сыграла в финале престижного юниорского турнира Orange Bowl. В 1999 году она добавила в список юниорских достижений выход в финал на Открытого чемпионата США в одиночном и финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Петрова поднималась в рейтинге юниоров на третью позицию.

Свой первый титул из цикла ITF Надя завоевала ещё в 1997 году на 10-тысячнике в Тбилиси. В 1998 году она выиграла ещё три 10-тысячника ITF, а в июле дебютировала в WTA-туре, когда россиянка получила специальное приглашение на турнир в Варшаве. Дебют на взрослом турнире серии Большого шлема в основной сетке состоялся в январе 1999 года, когда Петрова через квалификационный отбор пробилась на Открытый чемпионат Австралии. В конце того сезона она впервые поднялась в сотню лучших ракеток мира.

На Открытом чемпионате Австралии 2000 года Петрова смогла выйти в третий раунд. В марте она хорошо сыграла на турнире 1-й категории в Майами. Во втором раунде 17-летняя россиянка одержала первую в карьере победу над представительницей топ-10, переиграв Жюли Алар-Декюжи. По итогу петрова смогла дойти до четвертьфинала, где проиграла второй ракетке мира Линдсей Дэвенпорт.

В апреле 2001 года Петрова сумела выйти в полуфинал грунтового турнира в Амелия-Айленде. На главном грунтовом турнире Ролан Гарросе Надя впервые вышла в четвёртый раунд Большого шлема. Первый титул WTA к ней пришёл в июне в парном разряде на турнире в Хертогенбосе, где Петрова выступала в дуэте с Руксандрой Драгомир-Илией. На Уимблдонском турнире она, как и во Франции, смогла выйти в стадию четвёртого раунда. В июле Петрова дебютировала в составе сборной России в розыгрыше Кубка Федерации. Во встрече второго раунда против команды Словакии она сыграла парную встречу и помогла россиянкам пройти Словакию с общим счётом 3-2. В конце сезона Петрова взяла ещё один парный трофей на турнире в Линце в команде с Еленой Докич. В финальном турнире кубка Федерации Петрова уже играла за сборную и в одиночных встречах. Пройдя в финальный матч против сборной Бельгии, россиянки проиграли со счётом 1-2.

Сезон 2002 года Надя начала с полуфинала турнира в Голд-Косте. В этой встрече против третьей ракетки мира Винус Уильямс Петрова не смогла доиграть матч из-за травмы стопы. Она выбыла на семь месяцев и вернулась на корт уже в августе, незадолго до Открытого чемпионата США. На самом Большом шлеме в США она смогла в парных соревнованиях добраться до полуфинала в альянсе с австралийкой Николь Пратт. В октябре на домашнем турнире в Кубок Кремля в Москве в первом раунде Петровой удалось выиграть у № 10 в мире Мартины Хингис в двух сетах. Совместно Еленой Докич она второй год подряд выиграла парные соревнования в Линце.

2003—2004 (полуфинал во Франции и топ-10) 
На Открытом чемпионате Австралии 2003 года Петрова вышла в третий раунд, уступив там Патти Шнидер. В парном разряде в дуэте с Кончитой Мартинес она добралась до четвертьфинала. На Открытом чемпионате Франции Петрова выступила хорошо и смогла выйти в свой первый полуфинал Большого шлема. Уже в первом раунде Надя смогла одолеть известную теннисистку Монику Селеш. Затем она легко обыграла менее известных теннисисток Сильвию Талаю и Мариссу Ирвин. В четвёртом раунду Петрова в трёх сетах обыграла седьмую ракетку мира Дженнифер Каприати. В четвертьфинале она одолела соотечественницу Веру Звонарёву. В борьбе за выход в финал Петрова проиграла № 2 в мире Ким Клейстерс. Этот результат позволил россиянке с 76-го места рейтинга подняться на 29-е.

В июне 2003 года на травяном турнире в Хертогенбосе Петрова вышла в полуфинал. а на Уимблдоне закончила выступления в третьем раунде. На Открытом чемпионате США она впервые прошла в четвёртый раунд. В начале октября на домашнем турнире 1-й категории Кубке Кремля Надя завоевала парный приз в команде с Меган Шонесси. Американка становится основной партнёршей Петровой по парным выступлениям на следующий сезон. На турнире в Цюрихе Петрова вышла в полуфинал, а на турнире в Линце смогла дойти до дебютного в карьере одиночного финала WTA, но уступила в борьбе за титул Ай Сугияме со счётом 5-7, 4-6. Ещё одного полуфинала Петрова достигла на турнире в Филадельфии. По итогам сезона 2003 года Петрова заняла 12-е место в рейтинге и удостоилась награды от ассоциации за лучший прогресс года.

Сезон 2004 года Петрова начала с выхода в финал турнира в Голд-Косте. В шаге от первого одиночного титула её вновь останавливает Ай Сугияма — 6-1, 1-6, 4-6. Неплохо выступила Надя на турнире 1-й категории в Майами в марте месяце. В одиночной сетке она смогла продвинуться в полуфинал, а в парном разряде выиграла титул в дуэте с Меган Шонесси. Следующий совместный трофей Петрова и Шонесси завоевали в апреле на турнире в Амелия-Айленде. Там же в одиночных соревнованиях россиянка вышла в полуфинала и обыграла в 1/4 финала № 7 на тот момент Серену Уильямс. Она смогла впервые подняться в одиночном рейтинге в топ-10. В мае на двух турнирах 1-й категории в Берлине и Риме Петрова и Шонесси были сильнее всех в парном разряде. На кортах Ролан Гаррос Надя проиграла на стадии третьего раунда, а в парных соревнованиях вышла в четвертьфинал с Меган Шонесси. Также до четвертьфинала их дуэт добрался на Уимблдонском турнире, а в одиночках Петрова вышла в четвёртый раунд.

Летом 2004 года Петрова и Шонесси победили на турнире в Лос-Анджелесе в парном разряде. В августе Надя сыграла на первых для себя Олимпийских играх, которые проводились в Афинах. Во втором раунде она проиграла француженке Мари Пирс. Ещё один парный трофей в альянсе с Шонесси она завоевала в Нью-Хейвене, он стал десятым парным титулом в карьере Петровой. На Открытом чемпионате США Надя смогла сотворить сенсацию и на стадии четвёртого раунда обыграть впервые в карьере первую ракетку мира, которой на тот момент была Жюстин Энен-Арденн (6-3, 6-2). В четвертьфинале Петрова проиграла Светлане Кузнецовой, которая затем победила на турнире. В осенней части сезона она трижды смогла выйти в полуфинал, на турнирах на Бали, в Линце и Филадельфии. В конце сезона Петрова и Шонесси стали победительницами Итогового чемпионата WTA в парном разряде.

2005—2006 (второй полуфинал во Франции и третья ракетка в мире) 

На Открытом чемпионате Австралии 2005 года Петрова прошла в четвёртый раунд. где проиграла Серене Уильямс. В феврале на зальном турнире в Париже она вышла в полуфинал. В марте Петрова достигла высшей в карьере позиции в парном рейтинге, поднявшись на третью позицию. В следующий одиночный полуфинал Надя вышла в апреле на турнире в Амелия-Айленде. В мае на турнире 1-й категории в Берлине Петрова в четвертьфинале обыграла третью в мире Амели Моресмо. В полуфинале она добилась победы над Еленой Янкович и прошла в решающий матч. Здесь её соперницей стала Жюстин Энен-Арденн, которой Петрова уступила со счётом 3-6, 6-4, 3-6. После турнира в Берлине она вернула себе место в первой десятке одиночного рейтинга. На Ролан Гаррос Петрова во второй раз в карьере вышла в полуфинал. В четвёртом раунде она обыграла № 12 посева Елену Бовину, а в четвертьфинале № 29 посева Ану Иванович. В финал Петрову не пустила бельгийка Энен-Арденн.

На Уимблдонском турнире 2005 года Петрова впервые вышла в четвертьфинал, где уступила Марии Шараповой. Также она вышла в 1/4 финала и в парном разряде в дуэте с Меган Шонесси. На Открытом чемпионате США Надя, как и на Уимблдоне, дошла до четвертьфинала и вновь на этой стадии её обыгрывает Мария Шарапова. В середине октября Петрова вышла в финал турнира в Бангкоке, где проигрывает Николь Вайдишовой — 1-6 7-6(5) 5-7. Наконец-то, завоевать свой первый одиночный титул ей удалось через две недели после этого финала. На турнире в Линце Петрова вышла в свой пятый финал WTA и впервые в карьере смогла в нём победить. Она обыграла представительницу Швейцарии Патти Шнидер со счётом 4-6, 6-3, 6-1. На турнире в Филадельфии она вышла в полуфинал. В концовке сезона Надежда впервые отобралась на Итоговый чемпионат WTA в одиночном разряде. В своей группе она смогла разгромить Марию Шарапову (6-1, 6-2), но проиграла два других матча — Патти Шнидер и Линдсей Дэвенпорт, и не вышла из группы. Сезон 23-летняя россиянка завершила в топ-10, на 9-й позиции.

На старте сезона 2006 года Петрова смогла выйти в полуфинал турнира в Окленде. На Открытом чемпионате Австралии она в четвёртый раз подряд вышла в четвертьфинал Большого шлема (из них один раз на Ролан Гаррос она прошла до полуфинала) и в третий раз подряд проиграла на той стадии Марии Шараповой. В феврале Надя вышла в полуфинал зального турнира в Антверпене. В начале марта на турнире в Дохе Петрова выиграла свой второй одиночный турнир в туре. Для этого в финале она обыгрывает вторую в мире Амели Моресмо — 6-3, 7-5. Следующую победу она одерживает в апреле на турнире в Амелия-Айленде, переиграв в титульном матче Франческу Скьявоне — 6-4, 6-4. Через неделю, находящаяся в лучшей своей форме, Петрова выиграла ещё один трофей на турнире 1-й категории в Чарлстоне, где в финале победила Патти Шнидер со счётом 6-3, 4-6, 6-1. Удачная серия выступлений позволила Надежде войти в топ-5 одиночного рейтинга. В мае Надя продолжила победную серию на турнире 1-й категории в Берлине. В финале россиянка одолела № 7 посева Жюстин Энен-Арденн со счётом 4-6, 6-4, 7-5. Титул стал пятым в карьере Петровой и она поднялась после неё в мировом рейтинге на третью — самую высокую в карьере позицию. К Ролан Гаррос она подошла в статусе одного из фаворитов после впечатляющей победной серии, однако Надежда оступилась уже в первом раунде, проиграв японке Акико Моригами.

После Ролан Гаррос 2006 года Петрова из-за травм была вынуждена пропустить Уимблдон. В августе она выиграла парные соревнования турнира в Монреале вместе с легендарной Мартиной Навратиловой. Они продолжили сотрудничество и на Открытом чемпионате США, где их дуэт вышел в четвертьфинал. В начале октября Надежда выиграла пятый в сезоне одиночный титул, взяв его на турнире в Штутгарте и обыграв в решающем матче Татьяну Головин — 6-3, 7-6(4), а в полуфинале № 4 в мире Светлану Кузнецову. На домашнем турнире 1-й категории Кубке Кремля Петрова смогла выйти в финал. В титульном матче её обыграла соотечественница Анна Чакветадзе — 4-6, 4-6. На турнире в Линце Петрова вышла в ещё один финал, где также проиграла россиянке Марии Шараповой — 5-7, 2-6. На Итоговом чемпионате WTA она смогла выиграть первую ракетку мира Амели Моресмо со счётом 6-2, 6-2. Однако эта победа не позволила Наде выйти в полуфинал, два других матча в группе она проиграла (Энен-Арденн и Хингис). По результатам самого успешного в своей карьере сезона Петрова выиграла пять одиночных титулов, ещё дважды выходила в финал и заняла итоговое 6-е место в мировом рейтинге.

2007—2009 (победа в Кубке Федерации) 

Сезон 2007 года Петрова начала с победы на неофициальном командном турнире Кубок Хопмана. Она представила команду России совместно с Дмитрием Турсуновым и в финале они обыграли команду Испании. На Австралийском чемпионате Петрова уже в третьем раунде встретилась с Сереной Уильямс и проиграла ей. В феврале на турнире в Париже она выиграла в полуфинале у третьей ракетки мира Амели Моресмо (5-7, 6-4, 7-6(7)). В финале 24-летняя россиянка справилась с Луцией Шафаржовой (4-6, 6-1, 6-4) и завоевала титул. В апреле она вышла в финал в Амелия-Айленде, где год назад стала чемпионкой. На этот раз Петрова уступила Татьяне Головин — 2-6, 1-6. В июне она сыграла в полуфинале турнира на траве в Истборне. На Уимблдонском турнире Петрова выходит в четвёртый раунд в одиночном разряде и четвертьфинал в парном (со Светланой Кузнецовой). В августе на турнире в Лос-Анджелесе она вышла в финал, где не смогла одолеть Ану Иванович — 5-7, 4-6. По ходу сезона Петрова помогла сборной России выйти в финал Кубка Федерации. На финальный матч против сборной Италии в сентябре месяце Надя была заявлена на парную решающую встречу, которая в итоге не состоялась. Россиянки выиграли все четыре личные встречи и стали обладательницами Кубка Федераций.

На Открытом чемпионате Австралии 2008 года результатом Петровой стал выход в четвёртый раунд, а на Ролан Гаррос в третий. Первого в сезоне финала она достигла на турнире в Истборне в июне. В решающем матче Надя проиграла Агнешке Радваньской со счётом 4-6, 7-6(11), 4-6. На Уимблдонском турнире Петрова во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал. В августе на турнире в Цинциннати Петрова совершила победный дубль, выиграв одиночные и парные соревнования. В финале одиночек она выиграла Натали Деши со счётом 6-2, 6-1, а в парном первенстве выступила в одной команде с Марией Кириленко. Лучшего результата на Открытом чемпионате США Петрова добилась в миксте, где в дуэте с Йонасом Бьоркманом вышла в полуфинал. В сентябре она вышла в полуфинал турнира на Бали. На турнире 1-й категории в Токио Надя вышла в полуфинал, переиграв на своём пути в том числе № 3 в мире Ану Иванович и № 10 Агнешку Радваньскую. Также она выиграла парный приз в альянсе с Ваней Кинг. В начале октября в Штутгарте Петрова вышла в финал, где проиграла Елене Янкович — 4-6, 3-6. На Кубке Кремля она смогла победить в парном разряде совместно с Катариной Среботник. Этот трофей стал 15-м в карьере Петровой на парных соревнованиях ассоциации. В концовке сезона россиянка выиграла одиночный титул на турнире в Квебеке. В решающем матче она обыграла Бетани Маттек (4-6, 6-4, 6-1). Год она завершила на 11-м месте в рейтинге.

На Австралийском чемпионате 2009 года Петрова прошла в стадию четвёртого раунда. В апреле она сыграла свой первый в полуфинал в сезоне на турнире в Понте-Ведра-Бич. Через неделю после этого на турнире в Чарлстоне она выиграла парный титул в дуэте с Бетани Маттек-Сандс. В начале мая Маттек-Сандс и Петрова выиграла ещё один парный трофей на турнире в Штутгарте. На Ролан Гаррос их дуэт смог выйти в четвертьфинал парных соревнований, а в миксте Надя дошла до полуфинала в партнёрстве с Максимом Мирным. На Уимблдоне Петрова вышла в четвёртый раунд, где проиграла Виктории Азаренко. Также она выступила и на Открытом чемпионате США, уступив в матче за 1/4 финала Мелани Уден. В парных соревнованиях в США Петрова вышла в четвертьфинала с Маттек-Сандс. В октябре на премьер-турнире в Пекине она смогла в третьем раунде победить Серену Уильямс со счётом 6-4, 3-6, 7-6(5). Затем обыграв Пэн Шуай, Надя вышла в полуфинал, проиграв там в свою очередь Светлане Кузнецовой. На Кубке Кремля она вновь смогла выиграть парные соревнования, где она сыграла в команде с Марией Кириленко.

2010—2012 (парные финалы в США и Франции, бронза на Олимпиаде) 

На Открытом чемпионате Австралии 2010 года Петровой удались матчи против известных теннисисток. В третьем раунде она обыграла Ким Клейстерс (6-0, 6-1) и в четвёртом раунде № 3 на тот момент Светлану Кузнецову (6-3, 3-6, 6-1). В четвертьфинале Надя проиграла, вернувшейся в тур, Жюстин Энен. На двух престижных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами 27-летняя россиянка выходила в финалы парных соревнований в сотрудничестве с Самантой Стосур. В апреле она завоевала парный трофей в Чарлстоне в дуэте с Лизель Хубер. В третьем раунде статусного турнира в Мадриде Петрова выбила из сетки лидера мирового рейтинга Серену Уильямс (4-6, 6-2, 6-3), однако в четвертьфинале сама уступила Луции Шафаржовой. На Открытом чемпионате Франции она в последний раз в карьере вышла в четвертьфинал Большого шлема в одиночном разряде. Для этого в четвёртом раунде Надя обыграла вторую ракетку мира Винус Уильямс (6-4, 6-3). Во встрече за выход в полуфинал она уступает Елене Дементьевой (6-2, 2-6, 0-6). На Уимблдоне Петрова доиграла до третьего раунда, где уступила в третьем раунде. В августе она смогла выйти в финал в Сан-Диего, где в борьбе за главный приз проиграла Каролине Возняцки со счётом 3-6, 6-3, 3-6. На Открытом чемпионате США Петрова впервые в карьере вышла в финал Большого шлема. Сделала она это в парном разряде, где сыграла вместе с Лизель Хубер. В решающем матче их дуэт оказался слабее пары Ваня Кинг и Ярослава Шведова, проиграв последний сет лишь на тай-брейке (6-2, 4-6, 6-7(4)). В осенней части сезона лучшим выступлением Петровой стал выход в полуфинал в Сеуле в сентябре.

Австралийский чемпионат 2011 года принёс Петровой полуфинал в парном разряде, куда она попала вместе с Лизель Хубер. Затем их дуэт дважды выходил в парный финал на турнирах в Дохе и Майами. На Ролан Гаррос Петрова вышла в четвертьфинал в женских парах в команде с Анастасией Родионовой и в полуфинал в миксте с Джейми Марреем. На Уимблдоне Петрова и Родионова вновь достигли четвертьфинала, а в одиночном разряде Надя единственный раз за сезон прошла в четвёртый раунд на Больших шлемах, где проиграла Виктории Азаренко. В конце июля Петрова впервые за три года стала чемпионкой в одиночном турнире WTA. Она выиграла соревнования в Вашингтоне, где в решающем матче победила Шахар Пеер — 7-5, 6-2. На чемпионате США Петрова лучше всего выступила в женской паре, пройдя с Марией Кириленко в полуфинал.

В марте 2012 года Петрова в дуэте с Марией Кириленко выиграла парные соревнования на премьер-турнире в Майами. На Открытом чемпионате Франции дуэт Кириленко и Петрова смог выйти в финал в женском парном разряде, который для Нади стал вторым в карьере на Больших шлемах. Петрова вновь не смогла выиграть престижный трофей, российская пара проиграла итальянкам Роберте Винчи и Саре Эррани со счётом 6-4, 4-6, 2-6. В июне на травяном турнире в Хертогенбосе Надя добилась успеха в одиночном разряде. Она стала чемпионкой турнира, обыграв в финале Урсулу Радваньскую — 6-4, 6-3. В июле в Карлсбаде она вышла в полуфинал. В начале августа Петрова выступила на своих вторых Олимпийских играх, которые проводились в Лондоне. В одиночном разряде россиянка дошла до третьего раунда, где проиграла Виктории Азаренко. В парном Олимпийском турнире Петрова в партнёрстве с Марией Кириленко завоевала бронзовую медаль. В полуфинале они не смогли справиться с сестрами Уильямс, ставшими Олимпийскими чемпионками. В матче за бронзу Кириленко и Петрова смогли обыграть ещё одних представительниц США Лизу Реймонд и Лизель Хубер со счётом 4-6, 6-4, 6-1. На Открытом чемпионате США Надежда дошла до четвёртого раунда, где проиграла Марии Шараповой, а в парном разряде с Кириленко вышла в четвертьфинал. В сентябре она успешно сыграла на турнире в Токио. Петрова победила по ходу турнира сразу трёх представительниц из топ-10. В четвертьфинале она обыграла № 7 Сару Эррани (3-6, 7-5, 6-3), в полуфинале справилась с № 9 Самантой Стосур (6-4, 6-2), а в финале сломила сопротивление № 3 в мире Агнешки Радваньской (6-0, 1-6, 6-3). На Итоговом чемпионате WTA Петрова выступила в парных соревнованиях в альянсе с Кириленко и смогла во второй раз в карьере стать его победительницей. В конце сезона ей удалось выиграть турнир чемпионок WTA. В финале Петрова победила Каролину Возняцки со счётом 6-2, 6-1. Этот титул стал последним в карьере россиянки в одиночном разряде.

Завершение карьеры 
В 2013 году Петрова впервые с 2002 года покинула первую сотню одиночного рейтинга. В начале сезона она взяла парный приз на турнире в Сиднее, завоевав его с Катариной Среботник. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертьфинала только в миксте в паре с Махешом Бхупати. В дуэте со Среботник Петрова четыре турнира подряд выходила в финалы в парном разряде. На турнирах в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе они в решающем матче проигрывали. Титул Петрова и Среботник смогли выиграть в четвёртом финале подряд на турнире в Майами. На кортах Ролан Гаррос Петрова и Среботник остановились в шаге от финала, проиграв Винчи и Эррани в полуфинале. В миксте Надя вышла в четвертьфинал в партнёрстве с Хуаном Себастьяном Кабалем. В июне на травяных соревнованиях в Истборне Петрова и Среботник завоевали титул, которой оказался последним в карьере 31-летней россиянки. На Уимблдоне и Открытом чемпионате США их пара завершила выступления в четвертьфинале.

Сезон 2014 года Петрова провела не полностью. Последний раз она вышла на корт на турнирах WTA в начале апреля в американском Чарлстоне. После этого турнира Петрова больше не играла, хотя планировала вернуться к игровой практике.

Надежда 8 сезонов подряд (2003—2010) заканчивала год в числе 20 лучших теннисисток планеты в одиночном разряде. Достигала третьей позиции в одиночном и парном рейтинге. Выиграла 37 турниров WTA и из них 13 в одиночном разряде. Дважды выигрывала Итоговый чемпионат WTA и выходила в финал Большого шлема в парном разряде. Завоевала бронзовую медаль в парах и стала обладательницей Кубка Федерации. 6 января 2017 года она официально заявила о завершении карьеры.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (24)

Победы (13) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (5)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы Итогового чемпионата WTA в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (48)

Победы (24)

Поражения (24)

Финалы командных турниров (3)

Победы (2)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире; NM5 — турнир не входит в категории Premier Mandatory и Premier 5.

NM5 — Турнир не входит в категории Premier Mandatory и Premier 5.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Теннисисты России
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек
Обладатели Кубка Федерации по теннису